Les championnats d'Europe d'escrime 2009 se sont disputés à Plovdiv en Bulgarie entre le  et le . La compétition organisée par la fédération bulgare d'escrime, sous l'égide de la Confédération européenne d'escrime, a vu s'affronter des tireurs des différents pays européens lors de 12 épreuves différentes. L'Italie a dominé la compétition en glanant cinq titres sur les douze possibles.

Calendrier

Participants 
Les championnats ont rassemblé 401 tireurs (236 hommes et 165 femmes) venus de 39 fédérations différentes affiliées à la CEE.

Médaillés

Tableau des médailles

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Coupe des Nations

Liens externes 
 European Fencing Confederation (EFC), site officiel de la Confédération européenne d’escrime.
 Site internet des championnats d'Europe à Plovdiv

Escrime
2009
Escrime Europe 2009
Europe 2009
Europe
2009 en Bulgarie
Sport en juillet 2009